Spurwechsel steht für:
 einen Fahrstreifenwechsel, siehe Straßenquerschnitt #Fahrstreifen
 einen Gleiswechsel auf Eisenbahnstrecken, siehe Überleitstelle
 die Änderung der Spurweite bei einem Eisenbahnfahrzeug, siehe Umspurung (Eisenbahnfahrzeug)

Filme:
 Spurwechsel (2002) (Changing Lanes), US-amerikanischer Spielfilm von Roger Michell (2002)
 Spurwechsel. Ein Film vom Übersetzen, deutscher Dokumentarfilm über das Übersetzen von Literatur (2003)